Станция Безменово — относится к Алтайскому отделению Западно-Сибирской железной дороги. Код её 84100. Принадлежит к грузовым. Здесь осуществляются следующие операции: выдача и приём грузов мелкими и повагонными отправками, загружаемых целыми вагонами, только в местах необщего пользования и на подъездных путях. А также некоторые коммерческие услуги: продажа пассажирских билетов и ряд других.

Расположена станция Безменово посередине оживленной трассы Новосибирск-Барнаул в Черепановском районе Новосибирской области. Здесь действуют 3 пути. Недалеко от станции находится военный городок.

Вокзал станции Безменово однотипен для подобных объектов в Бердске и Евсино. Он недавно выкрашен, поставлены железные двери, кровля на крыше заменена современной. Со стороны посёлка павильона почти не видно, т.к. высажена большая группа пихт.

Безмены (большие весы). Безменово (весовая ???)

Первые поселенцы этого места и дата основания поселения неизвестны.
ПРИМЕРНОЕ основание поселения (НЕ НАЗВАНИЯ) можно привязать к информации содержащейся ниже:

Рядом с ст.Бесменово находится д.Безменова.
Деревня Безменова - первая русская деревня-однодворка на территории нынешнего Черепановского района
Боровлянская волость возникла на основе Малышевской слободы (1772 г.), которая имела деревни по берегам Оби. 
Когда началось строительство Сузунского завода и монетного двора, появилась потребность в создании трактовой дороги для перевозки руды и меди для чеканки сибирской монеты.
    Встал вопрос об обслуживании тракта Барнаул – Сузун. На речке Боровлянке появляется ряд деревень. Анисимово и Тальменка появились в 1734 г. Возникла необходимость построить тракт для связи Сузуна с Томском. С 1745 г. появилось много «охочих» из Кузнецкого острога. Они ставили заимки по малым рекам Тальменке, Боровлянке.
    В архивах документы до 1745 г. не сохранились, так как в 1748 году был большой пожар на территории современных Тальменского, Черепановского и Искитимского районов. Документы хранились в деревянных сундуках и все погорели. В Алтайском государственном архиве самый ранний документ датируется 1719 г., и 1730-1734 гг.

   Деревня Безменова возникла в 1736 г., но по документам в 1748 г., так как в 1748 г. прошла перепись в этой деревне, а крестьяне не могли предоставить сгоревшие документы.
    Сохранился документ 1748 года, связанный с Макаром Бочкарёвым. Он при сыске заявил, что «у нас были документы на поселение на землях Малышевской слободы по речке Боровлянке, выданные кузнецким воеводой, но они сгорели».
    
   Первыми поселенцами деревни Безменовой стали:
Семён Михайлов сын Безменов, жена Кулеш (казашка, которую в честь императрицы муж всегда называл Анной Иоанновной) и два его сына, Степан и Матвей.  Семён Безменов был весьма незаурядным, умным, деятельным, оборотистым человеком, талантливым от природы горным инженером, хорошо знал руды и выплавку металла, в том числе серебра и золота. Строил тайные демидовские заводы на Алтае. К нему в деревню переехали:
Братья Пономарёвы - Александр и Фёдор,
Еким Панфилович Аксёнов и его жена Татьяна Лаврентьевна;
Вдова Акулина Шумова с четырьмя сыновьями.

Примечания 

Станции Западно-Сибирской железной дороги
Станции Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Новосибирской области